Il movimento buddhista dalit (definito come Navayana cioè "nuovo veicolo" da alcuni dei seguaci di B. R. Ambedkar, in relazione ai veicoli storici del buddhismo, Hīnayāna, Mahayana e Vajrayana) è un movimento di rinascita buddhista in India datato XIX-XX secolo, di scuola Theravada. Ha ricevuto il suo più consistente impulso proprio dall'opera svolta da Ambedkar col suo appello per la conversione dei dalit al Buddhismo; questo per sfuggire ad una società basata su una forte imposizione castale che li considerava il più basso elemento nella gerarchia della popolazione in generale.

Note

Voci correlate 
 Declino del buddhismo in India
 Religioni in India
 Storia del buddhismo in India

Altri progetti 

Buddhismo indiano
Nuovi movimenti religiosi